O Campeonato Alagoano de Futebol de 1962 foi campeonato de futebol do estado de Alagoas. A competição foi organizada pela Federação Alagoana de Futebol e o campeão foi o Capelense

Campeonato Alagoano de Futebol
Futebol de 1962 em Alagoas